Перея́славський прову́лок — назва провулку у деяких населених пунктах України.

Переяславський провулок — провулок у Борисполі.
Переяславський провулок — провулок у Дніпрі.
Переяславський провулок — провулок у Запоріжжі.
Переяславський провулок — провулок у Ізюмі.
Переяславський провулок — провулок у Кременчуці.
Переяславський провулок — провулок у Мирнограді.
Переяславський провулок — провулок у Новограді-Волинському.
Переяславський провулок — провулок у Смілі.
 Переяславський провулок — провулок у Харкові.
Переяславський провулок — провулок у Яготині.
1-й і 2-й Переяславські провулки — провулки у Гайсині.

Див. також 
 Переяславська вулиця

Провулки